Pinnacolo – elemento architettonico
Pinnacolo – colonna di roccia
Pinnacolo – gioco con le carte